Rezina se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Rezina - oraș, reședința raionului Rezina
 Rezina - sat din componența comunei Mănoilești din raionul Ungheni

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova